Тип 80 — наименование моделей вооружений:

 Тип 80 — китайский автоматический пистолет
 Тип 80 — китайский основной боевой танк
 Тип 80 — китайский единый пулемёт